Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich – największa denominacja Świętych w Dniach Ostatnich, wywodząca się od Brighama Younga. Siedziba w Salt Lake City, Utah, Stany Zjednoczone.
 Społeczność Chrystusa – drugi pod względem liczebności Kościół z ruchu Świętych w Dniach Ostatnich, przed 2001 r. znany jako Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Siedziba w Independence, Missouri, Stany Zjednoczone.
 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Strangici) – grupa Świętych w Dniach Ostatnich, wywodząca się od Jamesa Stranga. Siedziba w Voree, Wisconsin, Stany Zjednoczone.